Российская академия путей сообщения Российского университета транспорта (РАПС МИИТ) — структурное подразделение Российского университета транспорта. Была основана в 1968 году как Московский институт повышения квалификации руководителей и специалистов железнодорожного транспорта, позднее — Всесоюзный институт повышения квалификации руководителей и специалистов железнодорожного транспорта. С 1998 года — в составе МИИТа.

История 
В 1968 году Решением МПС СССР был организован Московский институт повышения квалификации руководителей и специалистов железнодорожного транспорта.

В 1985 году Московский институт повышения квалификации руководителей и специалистов железнодорожного транспорта был переименован во Всесоюзный институт повышения квалификации руководителей и специалистов железнодорожного транспорта .

В 1995 году в целях укрепления кадрового потенциала железнодорожного транспорта Указом Президента РФ от 03 мая 1995 г. № 438 Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов железнодорожного транспорта преобразован в Российскую академию путей сообщения (РАПС).

В 1998 году академия была присоединена к Московскому государственному университету путей сообщения (МИИТ).

Руководители 
 Лёвин Борис Алексеевич (1991 — 1997)
 Карпов Леонид Анатольевич (1997 — 2019)
 Епишкин Илья Анатольевич (с 2019)

Ссылки 
 Российская академия путей сообщения на официальном сайте РУТ (МИИТ)

Университеты Москвы
МИИТ